Héctor Méndez puede referirse a:

 Héctor Méndez, un boxeador argentino, medalla de plata en los Juegos Olímpicos;
 Héctor Méndez, un actor argentino de cine y teatro (1913-1980).
 Héctor Méndez, un futbolista uruguayo, con pasos por Uruguay, Chile y Colombia.